Aziercy – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie klimowickim
 Aziercy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim
 Aziercy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim
 Aziercy – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie tołoczyńskim

 Aziercy – jezioro na Białorusi